Алессандро Ди Баттиста (; род. 4 августа 1978, Рим) — итальянский политик, член Движения пяти звёзд.

Биография 
Сын Витторио Ди Баттиста, члена коммунального совета Рима от неофашистского Итальянского социального движения. Окончил научный лицей Фарнесина в Риме, затем — третий Римский университет по специальности «искусство, музыка и спектакль». В Римском университете Ла Сапиенца он получил степень  второго уровня в области международной защиты прав человека.

Год проработал в индейской общине в Гватемале, занимаясь преподаванием и различными производственными проектами. В 2008 году начал работать в Конго в области образования и микрокредитов, а также исследовал для ЮНЕСКО проблему права на полноценное питание. В 2010 году много путешествовал по странам Южной и Центральной Америки, собирая материал для книги «О новой континентальной политике» (Sulle nuove politiche continentali). В 2011 году занялся редактированием блога Беппе Грилло. В 2012 году, получив от Associati Casaleggio заказ на книгу о проблеме заказных убийств, посетил Эквадор, Панаму, Гватемалу и Колумбию — итогом стала книга «Заказные убийства за пять евро» (Sicari a cinque euro).

В 2008 году принял участие в местных выборах в Риме по списку «Друзья Беппе Грилло», затем вступил в Движение пяти звёзд и представлял для общественности позицию его регионального отделения в Лацио.

В 2013 году избран в Палату депутатов Италии 17-го созыва по списку Движения. С 7 мая 2013 по 20 июля 2015 года являлся заместителем председателя 3-й комиссии (по иностранным делам и отношениям с Евросоюзом).

7 августа 2016 года отправился в одиночку на скутере в тур Costituzione CoastToCoast против конституционной реформы, поддерживаемой премьер-министром Ренци. За месяц проехал более 4 тыс. километров и принял участие в 28 агитационных митингах, а по возвращении сразу включился в кампанию защиты Движения пяти звёзд в связи с политическим кризисом вокруг администрации мэра Рима Вирджинии Раджи.

20 ноября 2017 года объявил об отказе от переизбрания на выборах 2018 года и желании путешествовать по миру и заниматься писательским трудом.

11 февраля 2021 года объявил о выходе из Д5З по завершении онлайн-голосования участников движения на IT-платформе «Руссо», исход которого Ди Баттиста счёл изменой основополагающим принципам объединения (59,3 % высказались за участие Движения пяти звёзд в формируемом на основе «широкой коалиции» левых и правых политических сил правительстве Марио Драги).

Личная жизнь 
Получил в итальянской прессе прозвище «Дибба», родился в римском квартале Винья Стеллути в зажиточной, но не в слишком богатой семье. Отец открыто называл себя фашистом, и держал дома бюст Муссолини, что создавало трудности для юного Алессандро — он стеснялся приглашать к себе друзей (сам он восхищается Че Геварой). Есть сестра Титти — преподаватель физкультуры.

С началом политической карьеры Ди Баттиста всегда заявлял об отсутствии у него каких-либо постоянных связей, хотя ходили слухи, что поездку 2012 года в Южную Америку он совершил в сопровождении подруги. В апреле 2015 года журнал Oggi опубликовал снимки Ди Баттиста в ресторане вместе с девушкой молдавского происхождения по имени Ана. В июне 2016 года корреспондент Oggi Альберто Дандоло опубликовал сообщение, что, предположительно под давлением своего политического аппарата, Ди Баттиста разорвал эти отношения.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Политики XXI века
Члены Движения пяти звёзд
Члены Палаты депутатов Италии